

Топоним 
 Бе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.
 Бе — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона.
 Бе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.
 Бе — остров в Сиамском заливе, принадлежит Камбодже.
 Бе-Джеймс — неурбанизированная административная территория в Квебеке.
 Бе-сюр-Сей — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель.
 Нуси-Бе — остров у северного побережья Мадагаскара.

Техника 
 Бе-1 — экспериментальный гидросамолёт для исследования экранного эффекта.
 Бе-6
 Бе-8
 Бе-10 — советский реактивный гидросамолёт.
 Бе-12
 Бе-30 — ближнемагистральный пассажирский самолёт.
 Бе-101
 Бе-103
 Бе-200
 Бе-2500

См. также 
 Бё
 Беа (значения)
 Be (значения)